Список угрожаемых видов голосеменных содержит перечень видов семенных растений из отделов хвойных (Pinophyta), саговниковидных (Cycadophyta), гинкговидных (Ginkgophyta) и гнетовидных (Gnetophyta), традиционно объединяемых в группу голосеменных (Gymnospermae), которым Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП) присвоены охранные статусы «Уязвимый вид» (Vulnerable species, ), «Вымирающий вид» (Endangered species, ) либо «Вид на грани исчезновения» (Critically Endangered species, ). В настоящее время в Красный список угрожаемых видов МСОП (The IUCN Red List of Threatened Species) занесено 400 редких и исчезающих видов голосеменных растений, из них 156 видов — уязвимые, 163 вида — вымирающие и 81 вид — находящиеся на грани исчезновения. Ещё 4 вида саговниковых из рода энцефаляртосов значатся в данном списке как исчезнувшие в дикой природе (категория «Исчезнувшие в дикой природе», Extinct in the Wild, ). Они также представлены в этом перечне. Всего известно 1104 вида современных голосеменных. Таким образом, каждый третий вид (37 %) этих растений находится в опасности, а почти 8 % — на грани полного исчезновения.

Отдел Гинкговидные (Ginkgophyta) 
  Ginkgo biloba — Гинкго двулопастный

Отдел Гнетовидные (Gnetophyta) 
  Gnetum acutum
  Gnetum contractum
  Gnetum globosum
  Gnetum oxycarpum

Отдел Саговниковидные (Cycadophyta)

Семейство Саговниковые (Cycadaceae) 
  Cycas aculeata
  Cycas annaikalensis
  Cycas armstrongii
  Cycas beddomei
  Cycas bifida
  Cycas cairnsiana
  Cycas candida
  Cycas chamaoensis
  Cycas changjiangensis
  Cycas circinalis
  Cycas collina
  Cycas condaoensis
  Cycas cupida
  Cycas curranii
  Cycas debaoensis
  Cycas desolata
  Cycas diannanensis
  Cycas elephantipes
  Cycas elongata
  Cycas falcata
  Cycas fugax
  Cycas guizhouensis
  Cycas hainanensis
  Cycas hoabinhensis
  Cycas hongheensis
  Cycas inermis
  Cycas javana
  Cycas lindstromii
  Cycas macrocarpa
  Cycas megacarpa
  Cycas micholitzii — Саговник Михолица
  Cycas micronesica
  Cycas multipinnata — Саговник многократноперистый
  Cycas nathorstii
  Cycas nongnoochiae
  Cycas ophiolitica
  Cycas pachypoda
  Cycas panzhihuaensis
  Cycas pectinata — Саговник гребенчатый
  Cycas platyphylla
  Cycas pranburiensis
  Cycas riuminiana
  Cycas saxatilis
  Cycas seemannii
  Cycas segmentifida
  Cycas semota
  Cycas shanyaensis
  Cycas siamensis
  Cycas silvestris
  Cycas szechuanensis
  Cycas taitungensis
  Cycas taiwaniana
  Cycas tansachana
  Cycas tuckeri
  Cycas wadei
  Cycas zambalensis
  Cycas zeylanica

Семейство Замиевые (Zamiaceae) 
  Ceratozamia alvarezii
  Ceratozamia becerrae
  Ceratozamia euryphyllidia
  Ceratozamia fuscoviridis
  Ceratozamia hildae
  Ceratozamia huastecorum
  Ceratozamia kuesteriana
  Ceratozamia latifolia
  Ceratozamia matudae
  Ceratozamia mexicana
  Ceratozamia microstrobila
  Ceratozamia miqueliana
  Ceratozamia mirandae
  Ceratozamia mixeorum
  Ceratozamia morettii
  Ceratozamia norstogii
  Ceratozamia robusta
  Ceratozamia sabatoi
  Ceratozamia vovidesii
  Ceratozamia whitelockiana
  Ceratozamia zaragozae
  Ceratozamia zoquorum
  Dioon angustifolium
  Dioon argenteum
  Dioon califanoi
  Dioon caputoi
  Dioon holmgrenii
  Dioon merolae
  Dioon purpusii
  Dioon rzedowskii
  Dioon sonorense
  Dioon spinulosum
  Dioon tomasellii
  Encephalartos aemulans
  Encephalartos altensteinii — Энцефаляртос Альтенштейна
  Encephalartos aplanatus
  Encephalartos arenarius
  Encephalartos barteri
  Encephalartos brevifoliolatus
  Encephalartos cerinus
  Encephalartos chimanimaniensis
  Encephalartos concinnus
  Encephalartos cupidus
  Encephalartos delucanus
  Encephalartos dolomiticus
  Encephalartos dyerianus
  Encephalartos equatorialis
  Encephalartos eugene-maraisii
  Encephalartos ghellinckii
  Encephalartos gratus
  Encephalartos heenanii
  Encephalartos hirsutus
  Encephalartos horridus
  Encephalartos humilis
  Encephalartos inopinus
  Encephalartos kanga
  Encephalartos kisambo
  Encephalartos laevifolius
  Encephalartos latifrons
  Encephalartos lebomboensis
  Encephalartos macrostrobilus
  Encephalartos manikensis
  Encephalartos marunguensis
  Encephalartos middelburgensis
  Encephalartos msinganus
  Encephalartos munchii
  Encephalartos ngoyanus
  Encephalartos nubimontanus
  Encephalartos paucidentatus
  Encephalartos princeps
  Encephalartos pterogonus
  Encephalartos relictus
  Encephalartos schaijesii
  Encephalartos schmitzii
  Encephalartos sclavoi
  Encephalartos senticosus
  Encephalartos trispinosus
  Encephalartos umbeluziensis
  Encephalartos whitelockii
  Encephalartos woodii — Энцефаляртос Вуда
  Macrozamia cardiacensis
  Macrozamia conferta
  Macrozamia cranei
  Macrozamia crassifolia
  Macrozamia elegans
  Macrozamia flexuosa
  Macrozamia humilis
  Macrozamia lomandroides
  Macrozamia machinii
  Macrozamia occidua
  Macrozamia parcifolia
  Macrozamia pauli-guilielmi
  Macrozamia platyrhachis
  Macrozamia plurinervia
  Macrozamia secunda
  Macrozamia spiralis
  Macrozamia viridis
  Microcycas calocoma
  Stangeria eriopus
  Zamia acuminata
  Zamia amplifolia
  Zamia angustifolia
  Zamia cremnophila
  Zamia cunaria
  Zamia disodon
  Zamia dressleri
  Zamia elegantissima
  Zamia encephalartoides
  Zamia erosa
  Zamia fischeri
  Zamia furfuracea
  Zamia gentryi
  Zamia herrerae
  Zamia hymenophyllidia
  Zamia inermis
  Zamia ipetiensis
  Zamia katzeriana
  Zamia lacandona
  Zamia lucayana
  Zamia macrochiera
  Zamia melanorrhachis
  Zamia montana
  Zamia monticola
  Zamia neurophyllidia
  Zamia oreillyi
  Zamia portoricensis
  Zamia prasina
  Zamia purpurea
  Zamia pygmaea
  Zamia restrepoi
  Zamia skinneri
  Zamia soconuscensis
  Zamia spartea
  Zamia standleyi
  Zamia stricta
  Zamia urep
  Zamia variegata
  Zamia vazquezii
  Zamia wallisii

Отдел Хвойные (Pinophyta)

Семейство Араукариевые (Araucariaceae) 
  Agathis borneensis
  Agathis dammara
  Agathis flavescens
  Agathis kinabaluensis
  Agathis lanceolata
  Agathis lenticula
  Agathis macrophylla
  Agathis montana
  Agathis moorei
  Agathis orbicula
  Agathis ovata
  Araucaria angustifolia — Араукария бразильская
  Araucaria araucana — Араукария чилийская
  Araucaria bernieri
  Araucaria biramulata
  Araucaria heterophylla — Араукария разнолистная, эндемик острова Норфолк в западной части Тихого океана.
  Araucaria humboldtensis
  Araucaria luxurians
  Araucaria montana
  Araucaria muelleri
  Araucaria nemorosa
  Araucaria rulei
  Araucaria schmidii
  Araucaria scopulorum
  Wollemia nobilis

Семейство Головчатотиссовые (Cephalotaxaceae) 
  Cephalotaxus hainanensis
  Cephalotaxus lanceolata
  Cephalotaxus mannii
  Cephalotaxus oliveri

Семейство Кипарисовые (Cupressaceae) 
  Athrotaxis cupressoides
  Athrotaxis laxifolia
  Athrotaxis selaginoides
  Callitris monticola
  Callitris oblonga
  Callitris sulcata
  Calocedrus formosana
  Calocedrus rupestris
  Chamaecyparis formosensis
  Cunninghamia konishii
  Cupressus bakeri
  Cupressus chengiana
  Cupressus dupreziana
  Cupressus goveniana
  Cupressus guadalupensis
  Cupressus macrocarpa
  Cupressus sargentii
  Fitzroya cupressoides — Фицройя кипарисовидная
  Fokienia hodginsii
  Glyptostrobus pensilis
  Juniperus angosturana
  Juniperus barbadensis
  Juniperus bermudiana
  Juniperus brevifolia
  Juniperus cedrus
  Juniperus comitana
  Juniperus gamboana
  Juniperus gracilior
  Juniperus jaliscana
  Juniperus saltillensis
  Juniperus saxicola
  Juniperus standleyi
  Juniperus tibetica
  Libocedrus chevalieri
  Libocedrus yateensis
  Metasequoia glyptostroboides
  Neocallitropsis pancheri
  Pilgerodendron uviferum
  Sequoia sempervirens — Секвойя
  Sequoiadendron giganteum — Секвойядендрон гигантский
  Taiwania cryptomerioides
  Thuja koraiensis
  Thuja sutchuenensis
  Widdringtonia wallichii (= Widdringtonia cedarbergensis)
  Widdringtonia whytei
  Xanthocyparis vietnamensis

Семейство Ногоплодниковые (Podocarpaceae) 
  Acmopyle sahniana
  Afrocarpus mannii
  Afrocarpus usambarensis
  Dacrydium comosum
  Dacrydium guillauminii
  Dacrydium leptophyllum
  Dacrydium medium
  Dacrydium nausoriense
  Dacrydium pectinatum
  Falcatifolium angustum
  Nageia maxima
  Nageia motleyi
  Parasitaxus usta
  Pherosphaera fitzgeraldii
  Podocarpus angustifolius
  Podocarpus archboldii
  Podocarpus buchii
  Podocarpus capuronii
  Podocarpus confertus
  Podocarpus costalis
  Podocarpus costaricensis
  Podocarpus decumbens
  Podocarpus fasciculus
  Podocarpus gibbsiae
  Podocarpus globulus
  Podocarpus henkelii
  Podocarpus hispaniolensis
  Podocarpus humbertii
  Podocarpus laubenfelsii
  Podocarpus longefoliolatus
  Podocarpus lophatus
  Podocarpus macrocarpus
  Podocarpus matudae
  Podocarpus nakaii
  Podocarpus palawanensis
  Podocarpus pallidus
  Podocarpus pendulifolius
  Podocarpus perrieri
  Podocarpus polyspermus
  Podocarpus polystachyus
  Podocarpus purdieanus
  Podocarpus ridleyi
  Podocarpus rostratus
  Podocarpus rusbyi
  Podocarpus salignus
  Podocarpus sellowii
  Podocarpus sprucei
  Podocarpus transiens
  Podocarpus urbanii
  Prumnopitys andina
  Prumnopitys ladei
  Prumnopitys montana
  Prumnopitys standleyi
  Retrophyllum minus
  Retrophyllum rospigliosii

Семейство Сосновые (Pinaceae) 
  Abies beshanzuensis
  Abies fabri
  Abies fanjingshanensis
  Abies fraseri
  Abies guatemalensis
  Abies hickelii
  Abies hidalgensis
  Abies koreana
  Abies nebrodensis
  Abies numidica
  Abies pinsapo
  Abies recurvata
  Abies squamata
  Abies yuanbaoshanensis
  Abies ziyuanensis
  Cathaya argyrophylla
  Cedrus atlantica (= Cedrus libani atlantica)
  Cedrus libani
  Keteleeria evelyniana
  Larix mastersiana
  Picea asperata
  Picea aurantiaca
  Picea brachytyla
  Picea breweriana
  Picea chihuahuana
  Picea farreri
  Picea koyamae
  Picea likiangensis
  Picea martinezii
  Picea maximowiczii
  Picea morrisonicola
  Picea neoveitchii
  Picea omorika
  Picea retroflexa
  Picea torano
  Pinus albicaulis
  Pinus amamiana
  Pinus culminicola
  Pinus greggii
  Pinus krempfii
  Pinus maximartinezii
  Pinus merkusii
  Pinus muricata
  Pinus nelsonii
  Pinus occidentalis
  Pinus palustris — Сосна болотная
  Pinus radiata
  Pinus rzedowskii
  Pinus squamata
  Pinus tecunumanii
  Pinus torreyana
  Pinus tropicalis
  Pinus wangii
  Pseudolarix amabilis
  Pseudotsuga japonica
  Pseudotsuga sinensis
  Tsuga forrestii

Семейство Тисовые (Taxaceae) 
  Amentotaxus assamica
  Amentotaxus formosana
  Amentotaxus hatuyenensis
  Amentotaxus poilanei
  Amentotaxus yunnanensis
  Pseudotaxus chienii
  Taxus chinensis
  Taxus contorta
  Taxus floridana
  Taxus globosa
  Taxus mairei
  Taxus wallichiana
  Torreya californica
  Torreya fargesii
  Torreya jackii
  Torreya taxifolia

См. также 
 Список угрожаемых видов цветковых растений
 Список угрожаемых видов папоротников
 Список угрожаемых видов мхов
 Список угрожаемых видов грибов, водорослей и плауновидных растений
 Список угрожаемых видов животных

Примечания 

Голосеменные
Голосеменные